Capitanejo puede referir a:

Lugares 

 Capitanejo, localidad de la parroquia Pedro Briceño Méndez en el estado Barinas, Venezuela.
 Capitanejo, municipio del departamento de Santander, Colombia.
 Capitanejo, barrio en el municipio de Ponce, Puerto Rico.
 Capitanejo, barrio en el municipio de Juana Díaz, Puerto Rico.

Otros 

 Capitanejo, Un jefe menor de partidas de indios, particularmente entre ranqueles y otros del sur argentino y chileno.